Dobrowa oder Dobrova ist der Name folgender Orte:

in Österreich:
 Dobrowa (Gemeinde Bleiburg), Ortschaft in der Stadtgemeinde Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Dobrowa (Gemeinde Ruden), Ortschaft in der Gemeinde Ruden, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Dobrowa (Gemeinde Sankt Margareten), Ortschaft in der Gemeinde Sankt Margareten im Rosental, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Dobrova (Gemeinde Villach), Ortschaft in der Statutarstadt Villach, Kärnten
 Dobrowa (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft in der Stadtgemeinde Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

in Europa:
 Dobrova-Polhov Gradec, Gemeinde in der Region Gorenjska, Slowenien
 Dobrowa, deutscher Name der Ortschaft Doubrava in der Gemeinde Valdíkov, Okres Třebíč, Tschechien
 Dobrova (Dobrova-Polhov Gradec), Ortsteil der Gemeinde Dobrova-Polhov Gradec, Region Gorenjska, Slowenien
 Dobrova (Peshkopia), Stadtteil von Peshkopia, Albanien
 Doubrava (Puclice) (Dobrowa), Ortsteil von Puclice, Tschechien

Dobrowa oder Dobrova bezeichnet ferner:

 Dobrova (Berg), Erhebung im Stadtgebiet von Villach, Kärnten
 Dobrowa (Wald), Waldgebiet im Jauntal, Bezirk Völkermarkt, Kärnten